

Sigle 
 Expendable Launch Vehicle – veicolo di lancio non riutilizzabile

Aziende 
 ELV – azienda astronautica italiana

Codici 
 ELV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Elfin Cove (Alaska) (Stati Uniti)

Rugby 
 ELV (rugby) – regole sperimentali del rugby

Altri progetti